Die 1. jugoslawische Fußballliga 1988/89 war die 60. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 6. August 1988 und endete am 4. Juni 1989.

Der FK Vojvodina wurde zum zweiten Mal jugoslawischer Meister.

Modus 
18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Klubs stiegen ab.

Unentschiedene Spiele wurden durch Elfmeterschießen entschieden, wobei der Sieger einen Punkt, der Verlierer keinen Punkt erhielt.

Teilnehmer und Spielorte

Abschlusstabelle 
Spalte Unentschieden: Elfmeterschießen gewonnen (1 Punkt) + Elfmeterschießen verloren (0 Punkte)

Kreuztabelle 
In Klammer = Elfmeterschießen

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf eu-football.info
 Yugoslavia – List of Final Tables auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1988/89